Щъркел може да се отнася за:
 Щъркелоподобни (Ciconiiformes), разред птици
 Бял щъркел (Ciconia ciconia)
 Черен щъркел (Ciconia nigra)
 Жълтоклюн щъркел (Mycteria ibis)
 „Щъркели“ (Storks), американски анимационен филм от 2016 г.